

Geografia
Altomonte – comune italiano della provincia di Cosenza

Persone
Antonio Altomonte – scrittore e giornalista italiano
Bartolomeo Altomonte – pittore austriaco, figlio di Martino
Daniela Altomonte – dialoghista italiana
Martino Altomonte – pittore italiano